Kohlhäufl ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kohlhäufl (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Josef Kohlhäufl (* 1936), deutscher Kirchenmusiker